Бенатар — фамилия. Известные носители:
 Бенатар, Дэвид (род. 1966) — южноафриканский философ и писатель.
 Бенатар, Пэт (род. 1953) — американская певица.